Country Life bezeichnet:

 Country Life (Magazin), ein britisches Magazin
 Country Life (Roxy-Music-Album), Musikalbum
 Country Life (Show-of-Hands-Album), Musikalbum
 ehemaliger Name des Magazins Country Life in America
 Originaltitel des Films Eine Liebe in Australien
 The Country Life, Buch von Rachel Cusk